Mondiali 1950 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1950:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1950 – 1ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1950 – 11ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1950 – 11ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1950 – 4ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1950 – 3ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1950 – 47ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1950 – 23ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1950 – 1ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1950 – 12ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1950 – 17ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1950 – 6ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1950 – 12ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1950 – 2ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1950 – 1ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1950 – 41ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1950 – 42ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1950 – 2ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1950 – 6ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1950 – 11ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1950 – 18ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1950 – 28ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1950 – 17ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1950 – 8ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1950 – 14ª edizione